Grapsobranchus affinis är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1885. Grapsobranchus affinis ingår i släktet Grapsobranchus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
affinis